Amar Bose (1929-2013), de oprichter van de Bose Corporation
 Bose Corporation, een bedrijf gespecialiseerd in audio-apparatuur
 Bose-einsteincondensaat, een aggregatietoestand die slechts voorkomt nabij het absolute nulpunt 
 Bose-Einsteinstatistiek, een begrip uit de Kwantumfysica
 Georg Bose (1710-1761), Duits natuurkundige
 Jagadish Chandra Bose (1858-1937), Indiase wetenschapper
 Satyendra Nath Bose (1894-1974), Indiase natuurkundige
 Subhas Bose, Indiase vrijheidsstrijder
 Bose (Italië), een dorp bij Ivrea, bekend door de kloostergemeenschap van Enzo Bianchi
 Baise (China), de oude naam van deze Chinese stad is Bose